Hans Hornemann ist der Name von

* Hans Hornemann van Aller (1811–1901), in Dänemark geborener Hauptmann und Major in der schleswig-holsteinischen Armee, später in türkischen Diensten, errichtete in Hannover eine militärische Vorbereitungsschule
 Hans Adolf Hornemann (1866–1916), deutscher Maler